Capdepera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Capdepera ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Capdepera är platt österut, men västerut är den kuperad. Havet är nära Capdepera österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Capdepera.  Närmaste större samhälle är Son Servera,  km sydväst om Capdepera. I omgivningarna runt Capdepera  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Balearerna